А́грис Ла́сманс (; ) — латвийский кёрлингист на колясках, чемпион мира среди смешанных пар на колясках (2023).

В составе сборной Латвии по кёрлингу на колясках участник  (заняли девятое место),  (лучший результат — седьмое место в ). В составе смешанной парной сборной Латвии по кёрлингу на колясках участник  (лучший результат — чемпионы в ). Многократный .

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), серебро (2015).

Команды по кёрлингу 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Латвии по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года